

Astronomia
 1981 Midas – asteroide near-Earth

Editoria
 MIDAS – Associazione dei quotidiani in lingua minoritaria e regionale

Onomastica
Midas – variante in altre lingue del nome proprio di persona Mida

Televisione
 Midas – serial televisivo sudcoreano

Zoologia
 Midas – sinonimo di Mydas, genere di ditteri della famiglia Mydidae
 Midas – sinonimo di Chelonia, genere di tartarughe della famiglia Cheloniidae
 Midas – sinonimo di Saguinus, genere di primati della famiglia Callitrichidae
Midas cichlid – nome comune inglese dei pesci della specie Amphilophus citrinellus